Coper kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Coper (kommun), Boyacá, 
 Coper (ort), Boyacá,

Indonesien 

 Desa Coper, administrativ by, Jawa Timur,